Riksdagsvalget i Sverige 1958 var valget til den Sveriges Rigsdags Andra kammaren, valget blev afholdt den 1. juni 1958. Det er det seneste svenske valg hvor parlamentet før tid har udskrevet nyvalg.

Valgresultat

Eksterne henvisninger 
 Valmyndigheten

Sverige 1958
Politiske valg i Sverige